Миха́йловское () — село в Пригородном районе Республики Северная Осетия — Алания. Северный пригород Владикавказа.

Административный центр муниципального образования «Михайловское сельское поселение».

География 
Село расположено на правом берегу реки Терек, у северной окраины города Владикавказ, с которым фактически слился. Находится в 15 км к северо-западу от районного центра — Октябрьское.

История 
Михайловское было основано немцами Поволжья во второй половине XIX века. В 1861 году севернее крепости Владикавказ три немецких семьи — Коберт, Нойбергер и Райфшнайдер — с благословения московского князя Михаила основали колонию, названную Михельсдорф в честь Его Высочества. В память о них осталось название железнодорожной станции Колонка, а также воспоминания старожилов об их трудолюбии.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Пригородного района Северной Осетии
Места поселения российских немцев